Таго:

 Таго, Дэниел (род. 1986) — ганско-киргизский футболист.
 Таго, Принс (род. 1986) — ганский футболист.